Compromís (en castellano, «Compromiso») puede referirse a varios partidos y coaliciones políticas formados en distintas épocas en la Comunidad Valenciana (España):
 Compromís (desde 2010), coalición política española de ámbito valenciano, creada por el Bloc Nacionalista Valencià (Bloc), Iniciativa del Poble Valencià (Iniciativa) y Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià (EV-EE).
 Més-Compromís, partido político integrante de la Coalició Compromís, fundado en 1997 como «Bloc Nacionalista Valencià» y renombrado en 2021.
 Més Compromís (2019), coalición electoral integrada por Compromís y Más País de cara a las  elecciones generales de noviembre de ese año.
 Compromís pel País Valencià (2007-2008), coalición electoral formada por Esquerra Unida del País Valencià, Bloc Nacionalista Valencià, Els Verds del País Valencià, Els Verds-Esquerda Ecologista del País Valenciá e Izquierda Republicana.
 Compromís per València (desde 2010), coalición electorak formada por el Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa del Poble Valencià, Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià e independientes pertenecientes al Projecte Obert para las elecciones municipales de 2011 en la ciudad de Valencia.